Le SA Mamers Football est un club de football français, basé à Mamers dans le département de la Sarthe.

Le club évolue en régionale 3 (D7) de la Ligue du Maine de football.

Palmarès 
 Division 4 
 Six saisons entre 1981 à 1987

 Coupe du Maine (2)
 Vainqueur : 1993, 1996 Finaliste: 2014
 Promotion d'honneur () Champion (saison 2012-2013)
 Division Régionale d'Honneur () Champion (saison 2013-2014)
 Division Supérieure Régionale () Champion (saison 2015-2016)

Histoire

Notes et références

Lien externe 
 

Mamers
Sport dans la Sarthe